Mount Pleasant Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mount Pleasant Historic District (District of Columbia), ID-Nr. 87001726
 Mount Pleasant Historic District (Georgia), ID-Nr. 96001306
 Mount Pleasant Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 89000004
 Mount Pleasant Historic District (New Jersey), ID-Nr. 87002012
 Mount Pleasant Historic District (North Carolina), ID-Nr. 86001050
 Mount Pleasant Historic District (Ohio), ID-Nr. 74001536
 Mount Pleasant Historic District (Dauphin County, Pennsylvania), ID-Nr. 85000079
 Mount Pleasant Historic District (Westmoreland County, Pennsylvania), ID-Nr. 98000903
 Mount Pleasant Historic District (South Carolina), ID-Nr. 73001701

Siehe auch:
 Mount Pleasant Commercial Historic District